Терни:
 Терни — город в Италии.
 Терни — провинция в Италии.

См. также 
Тёрни
Тернии (шипы)